Spike (rakéta)
 Spike (Elvis Costello-album)
 Spike (televíziócsatorna)